A Gigantoszaurusz (eredeti cím: Gigantosaurus) 2019-től vetített francia–kanadai 3D-s számítógépes animációs kalandsorozat, amelyet Franck Salomé, Nicolas Sedel és Fernando Worcel alkotott.

A sorozatot először Amerikában 2019. január 18-án a Disney Channel, Kanadában egy nappal később a Disney Junior, míg Magyarországon először az M2 mutatta be 2022. május 10-én.

2019. december 11-én berendelték a második és a harmadik évadot.

Ismertető 
Négy dinoszaurusz barát, felfedezik a világukat és megkeresik a legnagyobb és legvadabb dinoszauruszt, Gigantót.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Főcímdal: Juhász Levente (M2), Miller Dávid (Disney+)
 Stáblista felolvasó: Korbuly Péter
 Magyar szöveg: Lai Gábor
 Dalszöveg, hangmérnök és zenei rendező: Császár-Bíró Szabolcs
 Vágó: Kránitz Bence
 Gyártásvezető: Bogdán Anikó
 Szinkronrendező: Faragó József
 Produkciós vezető: Orosz Katalin

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek

További információk 

2019-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
2019-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
A Disney Junior saját gyártású műsorai